Соревнования в прыжке с шестом у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 4 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 13 прыгуний, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой Европы в прыжке с шестом являлась Анжелика Сидорова из России, пропускавшая этот турнир.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в прыжке с шестом у женщин состоялись 4 марта 2017 года. Основная борьба за победу велась между Екатерини Стефаниди из Греции и немкой Лизой Рыжих. Чемпионка определилась на высоте 4,80 м, которую взяла только Стефаниди. Следующий прыжок также оказался для неё удачным — с результатом 4,85 м она обновила свой же лучший результат сезона в мире.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки